Une roche est dite porphyritique si un de ses minéraux forme des phénocristaux, c'est-à-dire des cristaux beaucoup plus gros que ceux des autres minéraux de la roche.

L'adjectif phyrique est synonyme mais on l'emploie essentiellement dans des adjectifs composés  tels qu’olivine-phyrique, plagioclase-phyrique, hornblende-phyrique, selon la nature des phénocristaux (olivine, plagioclase, hornblende).

Articles connexes 
 Phénocristal
 Porphyre (roche)
 Texture (pétrographie)

Pétrographie
Pétrologie